Protoptilum är ett släkte av koralldjur. Protoptilum ingår i familjen Protoptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Protoptilum